Nella stagione 1969-1970 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti finali 
 La Cormonese rinuncia alla promozione in Serie D.
 Il Lignano è promosso al posto della Cormonese.
 Cremcaffè (peggiore differenza reti), Fortitudo e Pieris retrocedono in Prima Categoria 1970-71.

Calendario

Classifica marcatori

Coppa Italia Dilettanti

 Non partecipano: Pro Gorizia, Trivignano, Gradese, Tisana, Mossa, Spilimbergo e Pieris. Per raggiungere le 14 partecipanti sono state aggregate dalla Prima Categoria: Brugnera (dal girone A), Aquileia, Cervignano, San Giovanni e Palmanova (dal girone B)

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.09.1969|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.09.1969

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.09.1969|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.09.1969

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| TERZO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.12.1969|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.01.1970

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| QUARTO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.01.1970|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.02.1970

|-

Note

Bibliografia 
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli